4. etape af Tour de France 2020 var en 160,5 km lang , som blev kørt den 1. september 2020 med start i  og mål i .

s slovenske holdkaptajn Primož Roglič vandt foran landsmanden Tadej Pogačar fra .

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 Officielle hjemmeside 

04